Maria Cristina di Borbone (1779-1849) – regina consorte di Sardegna
 Maria Cristina di Borbone-Due Sicilie (1806-1878) – nobildonna spagnola
 Maria Cristina di Borbone-Due Sicilie (1877-1947) – nobildonna italiana
 Maria Cristina di Borbone-Spagna (1833-1902) – infanta di Spagna
 Maria Cristina di Borbone-Spagna (1911-1996) – infanta di Spagna